Заліська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Заліська сільська рада —  Берестейська область, Кобринський район
 Заліська сільська рада —  Вітебська область, Глибоцький район
 Заліська сільська рада —  Гродненська область, Сморгонський район
 Заліська сільська рада —  Гомельська область, Чечерський район
 Заліська сільська рада —  Мінська область, Воложинський район

Ліквідована адміністративно-територіальна одиниця Білорусі:
 Заліська сільська рада —  Вітебська область, Браславський район

Заліська сільська рада — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Заліська сільська рада — Волинська область, Ратнівський район
 Заліська сільська рада — Житомирська область, Народицький район
 Заліська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Заліська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Заліська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район